

Patronyme 

 Francisco Nóbrega (1943-2012), footballeur portugais.
 Braulio Nóbrega (1985-), footballeur espagnol.
 Luís Pereira da Nóbrega de Sousa Coutinho (vers 1760-1826), militaire et homme politique brésilien.
 Manuel da Nóbrega (1517-1570), prêtre jésuite portugais, responsable de la première mission jésuite en Amérique.
 Manuel de Nóbrega (1913—1976), acteur, humoriste et homme politique brésilien.
 Manuel de Vuzi a Nóbrega (?-1715), roi de Mbamba Lovata de 1678 à 1715, fils de Suzana de Nóbrega.
 Otto Carlos Phol da Nóbrega (1931-), joueur brésilien de basket-ball.
 Suzana de Nóbrega (?-début du ), reine du royaume du Kongo vers 1670-1700.

Autres 
 La Rodovia Padre Manuel da Nóbrega ou Via Padre Manuel da Nóbrega, autoroute de l'État de São Paulo (Brésil).
 Climaciella, genre d'insectes névroptères, ayant pour homonyme Nobrega (Navás, 1914).